Il catalogo della collezione di palazzo Zevallos riporta tutti i dipinti, disegni e sculture delle che fino al 3 aprile 2022 erano situati all'interno di Palazzo Zevallos Stigliano e che dal 21 maggio 2022 sono esposti nella nuova sede delle Gallerie d'Italia - Napoli in via Toledo, 177.

Dipinti

Disegni

Sculture

Bibliografia

Voci correlate 
 Gallerie di palazzo Zevallos
 Palazzo Zevallos
 Pittura napoletana

Collegamenti esterni 

 
Zevallos
Zevallos